Цвота () может обозначать:

 Цвота — коммуна в Германии.
 Цвота — река в Германии.